Oceania II – drugi, studyjny album projektu Oceania, czyli Jaza Colemana oraz nowozelandzkiej sopranistki i aktywistki (pół Europejki, pół Maoryski), Hinewehi Mohi. Album ukazał się w 2002 roku, nakładem Big Life.

Album różni się od poprzedniego (Oceania) zdecydowanie spokojniejszym, elektronicznym, new age'owym brzmieniem. Tym razem produkcji podjął się irlandczyk, Rory Carlile. Jak na poprzednim albumie, utwory zaśpiewane są przez Hinewehi Mohi w języku maoryskim. Znalazły tu również zastosowanie tradycyjne maoryskie instrumenty, na których zagrał głównie Hirini Melbourne (1949-2003) – maoryski kompozytor, wokalista, wykładowca uniwersytecki i poeta.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Bibliografia 
 

Albumy new age
Albumy world music
Kultura maoryska
Albumy muzyczne wydane w roku 2002